Па́рис или Париж () — город, расположенный на северо-востоке штата Техас (США), примерно в 160 км северо-восточнее Далласа и в 25 км южнее границы с Оклахомой, которая проходит по реке Ред-Ривер. Парис является окружным центром округа Ламар. Согласно Бюро переписи населения США, по переписи 2010 года население Париса составляло  человек.

Город получил своё название в честь Парижа — столицы Франции. Неофициальным девизом города является слоган «Второй по величине Париж в мире» (). Дополнительную известность городу принёс фильм «Париж, Техас» режиссёра Вима Вендерса, получивший главную награду Каннского кинофестиваля 1984 года.


История

XIX век 
Первые поселения в районе нынешнего Париса возникли в середине 1820-х годов. В 1839 году, через три года после основания Республики Техас, Джордж Райт (George W. Wright) купил землю и построил магазин, который находился примерно там же, где сейчас расположена центральная площадь Париса (The Plaza).

24 июля 1843 года в Парисе создаётся почтовый офис, и Джордж Райт становится его первым почтмейстером. В 1844 году Парис становится центром округа Ламар (решение об образовании которого было принято 1-м Конгрессом Республики Техас 17 сентября 1840 года) — для этой цели Джордж Райт выделяет 50 акров земли. Вскоре строится первое здание окружного суда. 3 февраля 1845 года Парис официально получает статус города, а 29 декабря того же года Техас входит с состав США в результате аннексии.

Считается, что имя Paris было дано городу (в то время маленькому поселению) его основателем Джорджем Райтом в честь французского Парижа, который на тот момент был крупнейшим и известнейшим городом в мире.

В 1846 году на северо-западе Париса открывается первая школа в округе Ламар (The Lamar Academy). В том же году у центральной площади закладывается фундамент для нового, более основательного здания окружного суда. Строительство двухэтажного кирпичного здания было завершено в следующем году: оно было торжественно открыто 4 июля 1847 года. Оно прослужило до 1875 года, когда было построено новое здание суда на углу улиц Main и Houston.

31 августа 1877 года в Парисе произошёл сильный пожар, в результате чего выгорела значительная часть города. В частности, сгорело около трёх четвертей центральной деловой части города (10 акров).

1 февраля 1893 года в Парисе произошёл известный случай публичного линчевания чернокожего Генри Смита (Henry Smith), которого подозревали в убийстве Миртл Вэнс (Myrtle Vance), трёхлетней дочери местного полицейского. На его казнь в центре города собралась 10-тысячная толпа. Сначала родственники Миртл Вэнс публично пытали Смита раскалёнными железными прутьями, а потом его тело сожгли на костре.

XX век и настоящее время 
Ещё один крупный пожар, в результате которого сгорела почти половина города, начался 21 марта 1916 года и продолжался до восхода солнца следующего дня. Пожар начался на складе на юго-западе города и из-за сильного ветра быстро распространился на другие дома. Огонь прошёл через центр города и далее на северо-восток. Сгорело большинство строений, расположенных в центре города — здание окружного суда, ратуша, здание федерального суда, почтовый офис, коммерческие строения, а также несколько церквей и тюрьма. Огнём было разрушено более 1400 строений, общая площадь пожара составила около 260 акров. Ущерб от пожара превысил 11 миллионов долларов (в ценах того времени).

Во время Второй мировой войны, с июля 1942 года по октябрь 1945 года, недалеко от Париса (примерно в 15 км севернее центра города) функционировал крупный тренировочный лагерь армии США , названный в честь сенатора США от Техаса Сэмюэла Белла Мэкси. Численность персонала лагеря достигала почти 45 тысяч человек.

В 1993 году в Парисе была установлена 65-футовая (примерно 20 м) копия Эйфелевой башни, построенная местными рабочими. В том же году другая копия Эйфелевой башни была установлена в одноимённом городе в штате Теннесси — сначала она была на 1,5 м ниже техасской, но потом её удлинили на 3 м, так что она стала на 1,5 м выше. Тогда в техасском Парисе решили не заниматься бессмысленной гонкой, а выделить свою Эйфелеву башню другим способом: в 1998 году её увенчали гигантской ковбойской шляпой красного цвета. С тех пор она стала неофициальным символом техасского Париса.

В настоящее время в Парисе находятся отделения крупных компаний Campbell Soup, Kimberly-Clark, , а также J. Skinner Baking Co. и Turner Industries.

Население 

Согласно переписи населения 2010 года, в Парисе проживали  человек, включая  домашних хозяйств. Плотность населения была  человек на км².

Расовый состав:
 67,4% белых (включая 8,2% латиноамериканцев)
 23,4% афроамериканцев
 1,5% коренных американцев
 0,9% азиатов
 3,3% принадлежащих к двум или более расам

Возрастное распределение: 25% младше 18 лет (из них 7,3% младше 5 лет), 58,4% от 18 до 64 лет, и 16,6% возраста 65 лет и старше. Средний возраст — 34 года. На каждые 100 женщин было 87,3 мужчин (то есть 53,4% женщин и 46,6% мужчин).

Среднегодовой доход на домашнее хозяйство в городе был  долларов США. Среднегодовой доход на душу населения был  долларов. Примерно 24,3% населения жили ниже официального уровня бедности.

География 
Парис расположен в самой северной части восточного Техаса, на севере Примексиканской низменности. Он находится  примерно в 25 км южнее реки Ред-Ривер, по которой проходит северная граница Техаса с Оклахомой, и примерно в 150 км западнее города Тексаркана, находящегося на восточной границе Техаса с Арканзасом. Река Ред-Ривер является притоком реки Миссисипи, впадающей в Мексиканский залив.

Климат

Транспорт 
 Автомобильное сообщение
 Основные автомобильные дороги, пересекающие Парис:
  US 82 () подходит к Парису с запада (со стороны Уичито-Фолс и Шермана) и продолжается на восток, в сторону Кларксвилла, Тексарканы и границы со штатом Арканзас.
  US 271 () подходит к Парису с юго-востока (со стороны Маунт-Плезант) и продолжается на север, в сторону границы с Оклахомой и города Хьюго.
  Шоссе 19 и 24 штата Техас (/State Highway 24), слившись вместе, подходят к Парису с юга, при этом шоссе 19 является кратчайшим путём к межштатной автомагистрали  I-30, проходящей примерно в 60 км южнее Париса.
 Воздушное сообщение
 Аэропорт Кокс-Филд (Cox Field, IATA: PRX, ICAO: KPRX) находится примерно в 11 км к востоку от Париса. Владельцем этого гражданского аэропорта являются городские власти Париса.

Фотогалерея

Примечания 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Ламар (округ, Техас)